Elektrische Kanone (auch  oder Masse(n)beschleuniger) steht für:
 einen elektromagnetischen Beschleuniger für Wuchtgeschosse, auch als Demonstrationsexperiment, siehe Gaußgewehr
 eine Waffe, die Stahlgeschosse mittels eines stromführenden Schlittens mithilfe eines Magnetfeldes beschleunigt, siehe Railgun
 eine elektrische Antriebsmaschine, siehe Linearmotor